Hsiao Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiao He (vattendrag i Kina, Shanxi), 
 Xiao He (vattendrag i Kina, Hebei), 
 Fu Jiang (vattendrag i Kina, Chongqing, lat 30,00, long 106,10), 

Robotskapade Kinaförgreningar